Sweden (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 New Sweden, població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Happy Sweden, títol en anglès de De ofrivilliga, pel·lícula sueca de Ruben Östlund estrenada el 2009